|-
| (33101) 1997 YN10||||28 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33102) 1997 YJ11||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 33103 Пінтар (Pintar)||||27 грудня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (33104) 1997 YJ13||||29 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33105) 1997 YB14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33106) 1997 YG16||||31 грудня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (33107) 1997 YL16||||31 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33108) 1997 YJ18||||21 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33109) 1998 AB2||||1 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33110) 1998 AM10||||2 січня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (33111) 1998 BL||1998 BL||18 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33112) 1998 BL1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 33113 Julabeth||||22 січня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33114) 1998 BH5||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33115) 1998 BB8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33116) 1998 BO12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33117) 1998 BR12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33118) 1998 BZ12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33119) 1998 BE15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33120) 1998 BQ15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33121) 1998 BR15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33122) 1998 BR17||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33123) 1998 BG31||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33124) 1998 BN33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33125) 1998 BU33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33126) 1998 BB34||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33127) 1998 BO46||||26 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33128) 1998 BU48||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Нікол Данзл
|-
| 33129 Ivankrasko||1998 CB||1 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (33130) 1998 CR1||||1 лютого 1998||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (33131) 1998 CW3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33132) 1998 CD4||||13 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33133) 1998 CF4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33134) 1998 CZ4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 33135 Davidrisoldi||1998 DX||19 лютого 1998||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| (33136) 1998 DZ||1998 DZ||18 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (33137) 1998 DO1||||20 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (33138) 1998 DQ2||||20 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33139) 1998 DU2||||16 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33140) 1998 DF3||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33141) 1998 DZ4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33142) 1998 DL6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33143) 1998 DJ7||||21 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33144) 1998 DM7||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33145) 1998 DK8||||21 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33146) 1998 DL8||||21 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33147) 1998 DD9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33148) 1998 DM9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33149) 1998 DE10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33150) 1998 DN10||||23 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33151) 1998 DY11||||25 лютого 1998||Сормано||Марко Каваня,П. Ґецці
|-
| (33152) 1998 DV12||||26 лютого 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33153) 1998 DH15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 33154 Талент (Talent)||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33155) 1998 DD17||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33156) 1998 DG17||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 33157 Пертіле (Pertile)||||24 лютого 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 33158 Rufus||||26 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (33159) 1998 DQ33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33160) 1998 DW34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33161) 1998 DE35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33162) 1998 DT35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (33163) 1998 EH||1998 EH||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33164) 1998 EB2||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33165) 1998 EO2||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33166) 1998 EV8||||5 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33167) 1998 EJ9||||11 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33168) 1998 ED10||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33169) 1998 EU10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33170) 1998 EE11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33171) 1998 EF14||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33172) 1998 EK14||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33173) 1998 FC||1998 FC||16 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33174) 1998 FK3||||22 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33175) 1998 FP5||||22 березня 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (33176) 1998 FN12||||20 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33177) 1998 FR14||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33178) 1998 FL15||||27 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 33179 Арсенвенгер (Arsenewenger)||||29 березня 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (33180) 1998 FD17||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33181) 1998 FN17||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33182) 1998 FT26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33183) 1998 FA28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33184) 1998 FM30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33185) 1998 FB31||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33186) 1998 FR34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33187) 1998 FD36||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33188) 1998 FC43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33189) 1998 FK43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33190) 1998 FV43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33191) 1998 FW43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33192) 1998 FD44||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33193) 1998 FO47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33194) 1998 FE48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33195) 1998 FO48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33196) 1998 FX48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33197) 1998 FA52||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33198) 1998 FV52||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33199) 1998 FS53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33200) 1998 FY53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33100